Duklja, srednjovjekovna država na području današnje Crne Gore
 Duklja (grad), rimski grad i arheološki lokalitet u okolici današnje Podgorice